Новая Америка — название населённых пунктов:

Россия 

 Новая Америка — до 1962 г. название села Рудное в Тюльганском районе Оренбургской области.

Украина 

 Новая Америка — до 1946 г. название поселка Новосёлка в Вознесенском районе Николаевской области.

См. также 

 Нова-Америка
 Америка (значения)
Старая Америка